Connla ist der Name folgender Figuren:
 Connla (Conn Cétchathach), in der keltischen Mythologie Irlands ein Sohn des Königs Conn Cétchathach
 Connla (Cú Chulainn), im Ulster-Zyklus der keltischen Mythologie Irlands ein Sohn des Ulster-Helden Cú Chulainn